Жуа́н Куруми́нас-и-Виньо́ (Жоан Короминес; кат. Joan Coromines i Vigneaux ) (21 марта 1905, Барселона — 2 января 1997, Пинеда-де-Мар, район Маресме) — испанский каталонский лингвист, профессор, внёсший значительный вклад в изучение каталанского, испанского и других языков Пиренейского полуострова.

Биография 
Родился 21 марта 1905 года в Барселоне в семье муниципального политика. Интерес к лингвистике проявил ещё в раннем возрасте, учился на факультете философии и лингвистики Барселонского университета, завершив своё обучение дополнительными курсами в университетах разных европейских городов. В это же время он на всю жизнь проникся прокаталонскими убеждениями. В 1930 году поступил на работу в Институт каталанских исследований, год спустя защитил докторскую диссертацию. Был вынужден эмигрировать из Испании во время Гражданской войны 1936—1939 годов, некоторое время скитался по разным странам и в итоге занял профессорскую кафедру в Чикагском университете в 1948 году.

Позже Жуан Куруминас вернулся к Каталонии и до конца жизни работал над словарями и «Ономастиконом».

При жизни он несколько раз был удостоен различных наград от испанского правительства, несмотря на далеко не однозначное отношение к Каталонии, каталанскому языку и каталонизму со стороны Мадрида.

Предложил гипотезу о существовании так называемого соротаптического языка (индоевропейского языка в Иберии, существовавшего до прихода кельтов).

В честь Куруминаса в апреле 2006 года Чикагский Университет открыл кафедру каталанских исследований имени Жуана Куруминаса (кат. Càtedra Joan Coromines d’Estudis Catalans).

Скончался 2 января 1997 года в Пинеда-де-Мар, Маресме. Похоронен на Монжуикском кладбище () в Барселоне.

Основные работы 
 «Полный этимологический словарь каталанского языка» (кат. Diccionari etimològic i complementari de la llengua catalana), который исследует происхождение большинства слов в современном каталанском языке;
 «Ономастикон Каталонии» (лат. Onomasticon Cataloniae), документирующий все топонимы и гидронимы на территориях каталаноязычного населения;
 «Этимологический словарь неоднозначностей испанского языка в Испании и других странах» (исп. Diccionario Crítico Etimólogico Castellano y Hispánico).

Награды и премии 
стипендия Гуггенхайма (1945);

Каталонская премия за литературные заслуги[d] (1984);

премия «Золотая лира»[d] (1972);

премия критиков журнала «Serra d'Or»[d] 

премия Института каталанской литературы[d] (1996);

Испанская литературная национальная премия[d] (1989);

Почётный доктор Барселонского автономного университета[d]

Premi Nacional a la Projecció Social de la Llengua Catalana[d] (1995);

Vives University Network Medal of Honor[d] (1998);

Prize of Honor Lluís Carulla[d] (1981);

стипендия Гуггенхайма (1948);

стипендия Гуггенхайма (1957).

Примечания 

Филологи Испании
Топонимисты
Похороненные на Монжуикском кладбище
Преподаватели Национального университета Куйо